Ичке́рия:
 Чеченская Республика Ичкерия — историческое самопровозглашённое государство на территории Российской Федерации.
 Ичкерия (историческая область) — историческая область на юго-востоке Чечни.